Damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2008 spelades 6–21 augusti. För damerna fanns inga åldersgränser, vilket medförde att de ordinarie A-landslagen deltog, tolv lag totalt. Kvalificeringen till turneringen utgjordes av världsdelarnas mästerskap. För Europa (med tre platser), var det de tre bästa europeiska lagen i VM 2007. Eftersom Sverige och Danmark båda rankades tredje bäst enligt reglerna, spelade de två kvalmatcher mot varandra som Sverige vann. England var egentligen bättre rankade men får inte delta som landslag i olympiska spelen.

Medaljfördelning

Gruppspel

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Ranking av tredjeplacerade lag

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor

Externa länkar 
 

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2008